Roselieb ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Roselieb  (1891–1969), deutscher Scharfrichter zur NS-Zeit
 Frank Roselieb, deutscher Krisenforscher
 Hans Roselieb (1884–1945), deutscher Schriftsteller.